Carnell steht für:

 Carnell Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Carnell ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Carnell (1862–1940), britischer Sportschütze
 Bradley Carnell (* 1977), südafrikanischer Fußballspieler
 John Carnell (1912–1972), britischer Herausgeber von Science-Fiction
 Kate Carnell (* 1955), australische Politikerin